Айзейя Дуэйн Баггс (; род. 24 августа 1996, Растон, Луизиана) — профессиональный американский футболист, выступавший на позиции дифенсив энда в клубе НФЛ «Питтсбург Стилерз». Победитель плей-офф чемпионата NCAA сезона 2017 года в составе команды Алабамского университета.

Биография 
Айзейя Баггс родился 24 августа 1996 года в Растоне в штате Луизиана. Там же он окончил старшую школу, после чего поступил в общественный колледж Галф-Кост в штате Миссисипи. За его футбольную команду он играл в сезонах 2015 и 2016 годов, дважды входил в символическую сборную звёзд дивизиона. В декабре 2016 года Баггс объявил о поступлении в Алабамский университет. На тот момент он занимал первое место среди игроков защиты из подготовительных колледжей по оценкам сайтов 247Sports и Scout.com.

Любительская карьера 
В составе «Алабамы» Баггс дебютировал в сезоне 2017 года. Он сыграл в четырнадцати матчах команды, тринадцать из них начал в стартовом составе. За сезон он сделал 51 захват, 1,5 сэка и четыре захвата с потерей ярдов. Большую часть полезных действий на поле Баггс записал на свой счёт во время выносных розыгрышей соперника. По итогам сезона он вместе с командой выиграл национальный чемпионат. В 2018 году он в пятнадцати играх сезона сделал 52 захвата и стал лучшим в составе «Кримсон Тайд» по количеству сделанных сэков.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
На драфте НФЛ 2019 года Баггс был выбран «Питтсбургом» в шестом раунде под общим 192 номером. Он стал десятым задрафтованным представителем Алабамского университета. В регулярном чемпионате Баггс выходил на поле в девяти играх команды, но ни в одной из них не сыграл более 15 снэпов. Лишь в четырёх матчах он участвовал в десяти и более защитных розыгрышах, в остальное время действуя в составе специальных команд. В 2021 играл в Лас-Вегасе.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Питтсбург Стилерз»